Sezóna 2008-2009 byla 41. ročník divize Northern Premier League Premier Division a druhou sezónu pro Northern Premier League Division One North and South. 

Jako další součást poloprofesionální ligy je restrukturalizace. Division One South má dočasně 20 týmů, Division One North má 21 týmů, pro obě tyto divize je cíleno mít 22 týmů. To bude mít samozřejmě vliv na počet sestupujících v této sezóně, protože tyto divize se snaží zvětšit počet týmů.

Premier Division 
Premier Division přivítala pro tento ročník šest nových klubů:
 Leigh Genesis, sestup z Conference North
 Boston United F.C., sestup z Conference North
 Bradford Park Avenue A.F.C., postup z NPL Division One North
 F.C. United of Manchester, postup přes play-off z NPL Division One North
 Cammell Laird F.C., postup z NPL Division One South
 Nantwich Town F.C., postup přes play-off z NPL Division One South

Ligová tabulka

Legenda: Poz. - pozice, Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - prohry, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, B - body

Play-off

Reference

Northern Premier League